Top Hat kan syfta på:

 Top hat – en hög hatt, främst buren under 1800-talet och tidigt 1900-tal, se cylinderhatt  
 Top Hat (film) – en amerikansk musikalfilm från 1935
 Top Hat (musikal) – en musikal baserad på filmen
 Top Hat (glass) – en glass i GB Glaces sortiment
 Top Hat (tidning) – en pinupptidning som gavs ut från 1950-talet till 1970-talet.
 Top Hat (öl) – ett varumärke för öl ägt av Thomas Hardy Burtonwood Ltd